Пит Дюл (; 24 февраля 1940, Рочестер, Нью-Йорк, США — 31 декабря 1971, Голливуд, Калифорния, США) — американский актёр, снимавшийся в кино и на телевидении, звезда вестернов, известный в первую очередь благодаря роли Ганнибала Хейса в телесериале «Элиас Смит и Джонс». Отдельные его черты стали частью образа Рика Далтона в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Примечания 

Актёры США